Die Premjer-Liga 2016/17 war die 25. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 30. Juli 2016 mit der Partie Zenit St. Petersburg gegen Lokomotive Moskau und endete am 21. Mai 2017. Vom 6. Dezember 2016 bis zum 2. März 2017 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Meister wurde Spartak Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt ab. Der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging ZSKA Moskau in die Saison. Der FK Orenburg, Arsenal Tula und  Tom Tomsk ersetzten die drei Absteiger der Vorsaison Kuban Krasnodar, Dynamo Moskau und Mordowija Saransk.

Teilnehmer 

Die  13 bestplatzierten Mannschaften der Saison 2015/16:
 ZSKA Moskau
 FK Rostow
 Zenit St. Petersburg
 FK Krasnodar
 Spartak Moskau
 Lokomotive Moskau
 Terek Grosny
 Ural Jekaterinburg
 Krylja Sowetow Samara
 Rubin Kasan
 Amkar Perm
 FK Ufa
 Anschi Machatschkala

Die drei Aufsteiger:
 FK Orenburg
 Arsenal Tula
 Tom Tomsk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 
Der 13. und 14. der Premjer-Liga spielten gegen den Dritten und Vierten der Perwenstwo FNL um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2017/18.

|}
FK Orenburg stieg ab.

Torschützenliste 

Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.

Die Meistermannschaft von Spartak Moskau 
(Spieler mit mindestens drei Einsätzen wurden berücksichtigt, in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 
 Offizielle Website der Premjer-Liga
 Statistiken auf weltfussball.de
 Tabelle auf premierliga.ru (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17
Premjer-Liga-Saison